Pessoas
Jean-Baptiste Say — economista francês
Thomas Say — naturalista e zoólogo norte-americano

Música
“Say”, canção de John Mayer do álbum Continuum
“Say (All I Need)”, canção da banda OneRepublic
"Say Say Say", canção de Michael Jackson e Paul McCartney